Rollstuhltennis-Quaddoppel der Sommer-Paralympics 2012.

Titelverteidiger waren David Wagner und Nick Taylor, der ihren Titel erfolgreich verteidigten. Gespielt wurde auf dem Gelände des Eton Manor in London vom 2. bis 5. September 2012. Insgesamt nahmen 12 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Quaddoppel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012